Переясла́вль:
 Переяславль — давня назва Переяслава Київської області України.
 Переяславль-Залєський — давня назва міста Переславль-Залєський Ярославської області Росії.
 Переяславль-Рязанський — давня назва міста Рязані Рязанської області Росії.